Gustavo Samuel Leopoldo (Castillo de Stegeborg, cerca de Söderköping, Suecia, 12 de abril de 1670 - Zweibrücken, Alemania, 17 de septiembre de 1731); de la Familia Wittelsbach, fue el Conde Palatino de Kleeburg de 1701 a 1731 y Duque de Zweibrücken de 1718 a 1731. Sus títulos incluían: 5º Duque de Stegeborg en Suecia, Conde Palatino del Rin, y Duque en Baviera.

Fue el último miembro varón de la línea de Kleeburg de la Casa de Wittelsbach en reinar.

Biografía 
Gustavo Samuel Leopoldo nació en el Castillo de Stegeborg en las cercanías de Söderköping en 1670 como el menor de los hijos varones del Conde Palatino Adolfo Juan I de Kleeburg y de la Condesa Elsa Isabel Brahe. Los hermanos se reportó que fueron mal tratados por sus padres, y en 1687 Gustavo ayudó a sus hermanas Catalina y María Isabel a escapar de sus padres en favor de la protección de la corte real sueca, lo que se convirtió en un escándalo en la Suecia contemporánea.

En 1696 se convirtió al catolisimo.

Sucedió a su hermano Adolfo Juan II como Conde Palatino de Kleeburg en 1701, y su primo Carlos XII, rey de Suecia, como Duque de Zweibrücken en 1718. La muerte del rey también lo hizo candidato elegible al trono sueco. De 1720 a 1725 trasladó su residencia a un palacio construido por Jonas Erickson Sundahl.

Matrimonios 
El 10 de julio de 1707, Gustavo contrajo matrimonio con la Condesa Palatina Dorotea (1658-1723), hija del Conde Palatino Leopoldo Luis de Veldenz. El matrimonio no tuvo hijos.

El 13 de mayo de 1723, contrajo matrimonio morganático con Luisa Dorotea von Hoffmann (30 de marzo de 1700 - 14 de abril de 1745) en Zweibrücken, una hija de Juan Enrique von Hoffman con su esposa, Ana Chocq. Ella se convirtió al catolicismo en 1723 y fue ennoblecida por el emperador del Sacro Imperio el 3 de marzo de 1724 como Condesa von Hoffmann. Tampoco tuvieron hijos.

Vida pública 
Compitió por el puesto de Gran Maestre de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge, cuya obscura dinastía magisterial se había extinguido en el siglo XVII, y cuyo puesto de Gran Maestre había sido transferido a Francesco Farnese, Duque de Parma en 1696. En los anales de esa institución de caballería y los Estados Pontificios, Gustavo es referido como Duque de Baviera. Fracasó en sus aspiraciones, y la gran maestría fue confirmada en 1701 por el papa para ser hereditaria en favor de la Casa de Farnese y sus sucesores (los Duques de Castro). El duque Farnesio fue más tarde sucedido en el puesto por su pariente más cercano, el futuro rey Carlos III de España).

El Duque Gustavo hizo construir la residencia (Residenz) barroca de Zweibrücken construida en la década de 1720, siendo su constructor el sueco Jonas Eriksson Sundahl.

En la política sueca, el Duque Gustava era el último varón de la línea de su abuela paterna, Katarina Vasa. A la muerte de su primo el rey Carlos XII, Gustavo de Stegeborg se convirtió en uno de los candidatos elegibles para la sucesión legitima a los tronos de Suecia y el Gran Ducado de Finlandia. Habría sido rey como Gustavo III, si hubiera sido elegido. Sin embargo, ninguna facción o partido en Suecia tomó partido para la causa, y sus derechos sucesorios generalmente no son muy recordados en la historia. En su lugar, su prima Ulrica Leonor logró coronarse como la reina de Suecia reinante.

Gustavo Samuel Leopoldo murió en Zweibrücken en 1731 y fue enterrado en la Iglesia de Alejandro (Alexanderkirche). Como último varón de su rama de la Casa de Wittelsbach, su corazón descansa en la Iglesia Católica San Antonio de Padua, Meisenheim, detrás de su escudo y epitafio. Luisa Dorotea fue enterrada en Frankfurt. Sus territorios fueron heredados por el Conde Palatino Cristián III de Zweibrücken-Birkenfeld.

El Duque Gustavo falleció durante el reinado de Federico I de Suecia. Sus derechos al trono sueco fueron heredados tanto por su sobrino Carlos Adolfo Gyllenstierna, conde de Ericsberg, como su hermana, la Condesa Palatina María Isabel de Kleeburg, como su primo, el Duque Carlos Federico de Holstein-Gottorp.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos

Bibliografía 
 Arthur Kleinschmidt (1879), "Gustav Samuel Leopold", Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) (en alemán), 10, Leipzig: Duncker & Humblot, pp. 188-189
 Herman Hofberg et al. (eds) (1906) (en sueco). "Gustaf Samuel Leopold, hertig till Pfalz-Zweibrücken", Svenskt biografiskt handlexikon I:416
 Alessandro Cont, La Chiesa dei principi. Le relazioni tra Reichskirche, dinastie sovrane tedesche e stati italiani (1688-1763), prefación de Elisabeth Garms-Cornides, Trento, Provincia autonoma di Trento, 2018, pp. 144-145, https://www.academia.edu/38170694/La_Chiesa_dei_principi._Le_relazioni_tra_Reichskirche_dinastie_sovrane_tedesche_e_stati_italiani_1688-1763_prefazione_di_Elisabeth_Garms-Cornides_Trento_Provincia_autonoma_di_Trento_2018

Condes Palatinos de Zweibrücken
Casa de Wittelsbach
Nobles de Suecia del siglo XVII
Nobles de Suecia del siglo XVIII
Conversos al catolicismo desde el luteranismo